Het seizoen 1998/99 van de Overgangsklasse hockey bij de dames had Push en Zwolle als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 1999/00. 

Maastricht, HUAC, Gron.Studs en De Warande degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1998
Hockey in 1999
Overgangsklasse hockey